Merinsky oder Měřínský ist der Familienname folgender Personen:

 Jaro Merinsky (1895–1978), österreichischer Bauingenieur
 Zdeněk Měřínský (1948–2016), tschechischer Archäologe